Араухо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Араухо, Артуро (1878—1967) — конституционный президент Республики Сальвадор между 1 марта и 2 декабря 1931.
 Араухо, Вильям Франсиско (род. 1979) — эквадорский футболист, полузащитник.
 Араухо, Гвен (1985—2002) — трансгендерная женщина, жертва громкого убийства.
 Араухо, Карлос (род. 1981) — аргентинский футболист, защитник клуба «Уракан».
 Араухо, Лойпа (род. 1941) — кубинская балерина и педагог.
 Араухо, Максимилиано (род. 2000) — уругвайский футболист.
 Араухо, Мануэль Энрике (1865—1913) — президент Сальвадора с 1 марта 1911 по 8 февраля 1913.
 Араухо, Мигель (род. 1994) — перуанский футболист.
 Араухо, Нестор (род. 1991) — мексиканский футболист.
 Араухо, Норберто Карлос (род. 1978) — эквадорский футболист аргентинского происхождения.
 Араухо, Патрисио (род. 1988) — мексиканский футболист, опорный полузащитник клуба «Гвадалахара» и сборной Мексики.
 Араухо, Рикардо (род. 1978) — колумбийский дирижёр, композитор и пианист.
 Араухо, Рональд (род. 1999) — уругвайский футболист, защитник клуба «Барселона B».
 Араухо, Серхио Эсекьель (род. 1992) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Лас-Пальмас».
 Араухо, Энрике (род. 1995) — парагвайский футболист.
 Араухо, Хавьер (род. 1984) — колумбийский футболист.
 Араухо, Хуан де (1646—1712) — испанский композитор и музыкант.
 Араухо, Хулиан (род. 2001) — американский футболист.

См. также 
 Араужо
 Араужу